Ташро () — фамилия французского происхождения, распространённая в Квебеке (Канада).
 Ташро, Луи-Александр (1867-1952) — квебекский адвокат и политик.
 Ташро, Робер (1896-1970) — квебекский адвокат и судья.
 Ташро, Эльзеар-Александр (1820-1898) — квебекский кардинал.